В 2011 году общее число французских департаментов — 101; они делятся на 343 округа (из них 13 за рубежом, включая Майотту). В 2009 году средняя численность населения одного французского округа была 188 025 жителей.

Список округов

См. также 
 Округа по департаментам Франции
 Список префектур и супрефектур Франции

Примечания 

Округа